Ел Хирасол има више значења:

 Ел Хирасол, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Хирасол (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Хирасол (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Хирасол (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хирасол (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хирасол (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хирасол (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хирасол (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хирасол (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол, Ел Запоте (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хирасол (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хирасол (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хирасол (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хирасол (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хирасол (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Хирасол (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хирасол (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хирасол (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хирасол (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хирасол, Лос Хирасолес (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хирасол (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хирасол (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хирасол (Сантос Рејес Папало), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хирасол (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Хирасол (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Хирасол (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Хирасол, Еспортадора де Каборка (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Хирасол, Леополдо Лара Мартинез (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хирасол (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хирасол (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хирасол (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хирасол (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хирасол (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хирасол (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хирасол, Бенхамин Круз (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хирасол (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хирасол (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хирасол (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хирасол (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хирасол (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хирасол (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику